Weiße Hochzeit steht für:

 Weiße Hochzeit (Film), einen französischen Spielfilm aus dem Jahr 1989
 ein Ehejubiläum, siehe Hochzeitstag